Allender steht für:

 Allender Road Pit, eine Mine im US-Bundesstaat Maryland
 Allender Run, einen Fluss im US-Bundesstaat Pennsylvania

Allender ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Allender (* 1952), US-amerikanischer Psychologe, Therapeut, Autor und Referent
 Nina E. Allender (1873–1957), US-amerikanische Künstlerin, Cartoonistin und Feministin
 Paul Allender (* 1970), eines Gitarristen der Metal-Band Cradle of Filth